Arnaldo Espínola (1975) – ex calciatore paraguaiano, di ruolo difensore
 Carlos Espínola (1981), giocatore di calcio a 5 paraguaiano
 Carlos Alberto Espínola (1975) – ex calciatore paraguaiano, di ruolo difensore
 Carlos González Espínola (1993) – calciatore paraguaiano, di ruolo attaccante
 Carlos Mauricio Espínola (1971) – velista argentino
 Carlos Melanio Espínola (1955) – allenatore di calcio ed ex calciatore paraguaiano, di ruolo attaccante
 Darío Ludovino Espínola (1973) – calciatore paraguaiano naturalizzato argentino, di ruolo difensore
 Darío René Espínola (1969) – ex calciatore paraguaiano, di ruolo portiere
 Juan Espínola (1953) – ex calciatore paraguaiano, di ruolo difensore
 Luis Espínola (1986) – calciatore paraguaiano, di ruolo centrocampista
 Ricardo Espínola (...–...) – arbitro di calcio argentino